Moroto (district), district in Oeganda
 Moroto (stad), stad in Oeganda
 Bisdom Moroto, bisdom in Oeganda
 Mount Moroto, berg in Oeganda